Шу́ман () — немецкая фамилия.

Известные носители

В 
 Шуман, Валентина Борисовна (род. 1936) — советский и российский физик, специалист по полупроводникам и полупроводниковым приборам, лауреат Ленинской премии.
 Шуман, Винфрид Отто (1888—1974) — немецкий электрофизик и геофизик.

Г 
 Шуман, Георг (1886—1945) — немецкий коммунист, антифашист.

И 
 Шуман, Иоганн Христиан (1836—1900) — германский педагог, ректор семинарий.
 Шюман, Йохен (1954) — восточно-германский яхтсмен, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.

К 
 
 Шуман, Клара (1819—1896) — немецкая пианистка и композитор, жена Роберта Шумана.
 Шуман, Конрад (1942—1998) — один из первых перебежчиков из Восточной в Западную Германию.

Л 
 Шуман, Ленокс (род. 1973) — гайанский политик.

М 
 Шуман, Манфред (род. 1951) — немецкий бобслеист, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Шуман, Маргит (1952—2017) — немецкая саночница, олимпийская чемпионка 1976 года.
 Шуман, Морис (1911—1998) — министр иностранных дел Франции, герой Второй мировой войны.
 Шуман, Морт (1936—1991) — американский музыкант, поэт-песенник, певец.

Н 
 Шуман, Нильс (род. 1978) — немецкий бегун на средние дистанции, олимпийский чемпион 2000 года.

П 
 Шуман, Патрисия (род. 1975) — датская актриса.

Р 
 Шуман, Ральф (род. 1962) — немецкий стрелок, трёхкратный Олимпийский чемпион.
 Шуман, Робер (1886—1963) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции, один из основателей ЕС, Совета Европы и НАТО.
 Шуман, Роберт (1810—1856) — немецкий композитор, дирижер, музыкальный критик, педагог.
 Шуман, Рудольф (1995) — российский композитор инструментальной музыки.

У 
 Шуман, Уильям (1910—1992) — американский композитор, дирижёр и педагог, музыковед.

Ф 
 Шуман, Феликс (1854—1879) — немецкий поэт, младший ребёнок в семье Роберта и Клары Шуман.
 Шуман, Франк (1862—1918) — американский изобретатель.
 Шуман, Фридрих (1893—1921) — немецкий серийный убийца.
 Шуман, Фридрих Август (1773—1826) — прусский писатель.

Х 
 Шуман, Хорст (1906—1983) — штурмбаннфюрер СС, врач в Освенциме.

Э 
 Шуман, Элизабет (1885—1952) — немецкая певица (сопрано).

Ю 
 Шуман, Юлиус Генрих Карл (1810—1868) — немецкий ботаник и альколог.

Я 
 Шуман, Янник (род. 1992) — немецкий актер и продюсер.

Составные фамилии 
 Шуман-Хайнк, Эрнестина (1861—1936) — американская оперная певица (контральто).

Топоним 
 Шуман — село, Высокогорский район, Татарстан, Россия
 Шуман — станция Брюссельского метрополитена, Бельгия.

Примечания